Винча може да се односи на:

 Винча (Гроцка), насеље у општини Гроцка, Република Србија
 Винча (Топола), насеље у општини Топола, Република Србија
 Горња Винча, насеље у општини Пале, Република Српска, БиХ
 Доња Винча, насеље у општини Пале, Република Српска, БиХ
 
или:

 Институт за нуклеарне науке Винча, Институт за нуклеарне науке у Винчи, Република Србија
 Винчанска култура, млађенеолитска и раноенеолитска култура Европе
 Винчанско писмо, писмо Винчанске културе
 Винча — Бело брдо, археолошки локалитет у Републици Србији